Făgădău se poate referi la:
 Localități din Republica Moldova
 Făgădău - sat din cadrul comunei Ciolacu Nou din raionul Fălești
 Făgădău - sat din cadrul comunei Văscăuți din raionul Florești
 Râul Făgădău

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova